La Giudecca peut faire référence à :

 La Giudecca, île du centre historique de Venise
 Le canal de la Giudecca, qui la sépare de Dorsoduro
 La Giudecca, îlot de Burano
 Giudecca, terme italien désignant d'anciens quartiers juifs, particulièrement dans le sud de l'Italie (comme à Catane ou Reggio de Calabre)